Maria Beatrice Wiktoria Józefina Sabaudzka (ur. 6 grudnia 1792 w Turynie, zm. 15 września 1840 w Cattajo) – najstarsza córka króla Wiktora Emanuela I Sabaudzkiego i arcyksiężniczki Marii Teresy Habsburg-Este.

20 czerwca 1812 w katedrze w Cagliari, Maria Beatrice poślubiła swojego wuja – Franciszka Habsburga-Este, arcyksięcia Austrii. Aby móc się pobrać, para otrzymała specjalną dyspensę od papieża Piusa VII. 14 lipca 1814 mąż Marii Beatrice został księciem Modeny, Reggio i Mirandoli jako Franciszek IV. Para miała razem czwórkę dzieci: 
 Marię Teresę, arcyksiężniczkę Austria-Este (1817–1886), żonę Henryka, hrabiego Chambord, 
 Franciszka V, księcia Modeny (1819–1875), męża Adelgundy Bawarskiej, 
 Ferdynanda Karola Wiktora, arcyksięcia Austria-Este (1821–1849), męża arcyksiężniczki Elżbiety Franciszki Austriackiej, 
 Marię Beatrice, arcyksiężniczkę Austria-Este (1824–1906), żonę Juana, hrabiego Montizón.

Spadkobierczyni Stuartów 
Po śmierci swojego ojca (10 stycznia 1824), Maria Beatrice została jakobicką pretendentką do tronu Anglii, Francji i Irlandii jako Maria III oraz do tronu Szkocji jako Maria II. Nie wysunęła jednak żadnych oficjalnych roszczeń do korony.

Podczas jej "panowania" królestwa Anglii, Irlandii i Szkocji już nie istniały, zostały one bowiem połączone w Wielką Brytanię w 1707 i 1800. Aktualnym królem był zaś Jerzy IV z dynastii hanowerskiej.

Maria Beatrice zmarła z powodu choroby serca, a kolejnym pretendentem jakobitów został jej syn – Franciszek.

Rodowód 

Dynastia sabaudzka
Jakobiccy pretendenci do tronu Anglii i Szkocji
Urodzeni w 1792
Zmarli w 1840
Ludzie urodzeni w Turynie